Preusmjeri Nacrt:Župna crkva sv. Marija Magdalena, Ivanec